«Abandon» - o «Abandoned» - puede referirse a:

 Abandon (1998), álbum.
 Abandon (2002), película.
 Abandoned (2010), película.
 Abandoned (2005), episodio (T02E06) de Lost.